Warnow (rivier), een rivier in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Warnow (bij Bützow), een gemeente in het district Güstrow
 Warnow (bij Grevesmühlen), een gemeente in het district Nordwestmecklenburg